Puchar Azji (ang. Asian Cup AFC) – międzynarodowy turniej piłkarski w Azji wyłaniający mistrza strefy AFC w piłce nożnej mężczyzn.

Puchar Azji rozgrywany jest od 1956 roku, podmiotem odpowiedzialnym za jego organizację jest konfederacja Asian Football Confederation (AFC). Pierwsza edycja odbyła się w Hongkongu i zakończyła zwycięstwem Korei Południowej. Turniej rozgrywany jest co 4 lata. Obecnie organizowany jest w cyklu 4-letnim liczonym od 2007 roku.

Zwycięzca turnieju otrzymuje tytuł mistrza Azji w piłce nożnej i reprezentuje strefę AFC w Pucharze Konfederacji. Puchar Azji jest drugimi najstarszymi mistrzostwami kontynentalnymi po Copa América. 

Dotychczas odbyło się 16 turniejów. Najwięcej triumfów mają na swoim koncie Japonia (4) oraz Arabia Saudyjska i Iran (po 3). Aktualnym mistrzem Azji jest reprezentacja Kataru.

Zwycięzcy 

1 Miejsca ustalone w rozgrywkach grupowych.
2 Izrael był członkiem AFC do początku lat 70, następnie został członkiem UEFA.
3 Od 2019 roku mecz o 3. miejsce nie jest rozgrywany.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja startów (1956-2019)

Tabela wszech czasów 
W siedemnastu finałach piłkarskich mistrzostw Azji lat 1956-2019 wystąpiło 36 reprezentacji narodowych. Rozegrały 370 meczów (86 zakończyło się remisem), strzelając 987 bramek (średnio 2,67 na spotkanie).

1 Izrael był członkiem AFC do początku lat 70, następnie został członkiem UEFA

Uwagi:
 Aktualizacja na koniec edycji 2019
 W tabeli za zwycięstwo przyznaje się dwa punkty, za remis jeden.
 W przypadku meczów zakończonych rzutami karnymi, uwzględniany jest remis.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu Azji

!